Менделе́евская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Менделеевская улица — улица в Москве.
 Менделеевская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Менделеевская улица — улица в Туле.

См. также 
 Улица Менделеева
 Менделеевская линия
 Менделеевская (станция метро)